een uitwijkvoorziening voor schepen; zie vluchthaven (scheepvaart)
 een uitwijkvoorziening voor voertuigen; zie vluchthaven (autoverkeer)